Midway Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Midway Township (Arkansas)
 Midway Township (Cottonwood County, Minnesota)
 Midway Township (St. Louis County, Minnesota)
 Midway Township (North Dakota)